Михаи́л Жуко́вский:
 Жуковский, Михаил Александрович (1922—1992) — советский педиатр-эндокринолог.
 Жуковский, Михаил Михайлович (1821—?) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Жуковский, Михаил Степанович (1770—1836) — российский генерал-интендант, тайный советник.